Castelserás kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castelserás (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Castelserás (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar